Ledizione 1999-2000 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo sedicesimo titolo. Il campionato è iniziato il 13 agosto 1999 e si è concluso il 20 maggio 2000.

Capocannoniere del torneo è stato Martin Max del  con 19 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Nelle prime giornate del campionato si alternano al comando varie squadre, finché dalla decima giornata arriva in testa il , che si laurea anche campione d'inverno. Alla ventisettesima giornata i bavaresi vengono però superati dal , che successivamente inizia l'ultima giornata con tre punti di vantaggio sui rivali. In questo turno, però, il Bayern vince contro il , mentre i rossoneri sono sconfitti dal già salvo Unterhaching; le due squadre finiscono così alla pari, ma l'Amburgo terzo è quattordici punti indietro. Come già successo in passato il titolo viene assegnato grazie alla differenza reti, che premia in questo caso il Bayern. I campioni sconfiggono il Werder anche nella finale della Coppa di Germania, e conquistano così il double.

Il Bayern è protagonista anche nelle competizioni europee, arrivando a disputare la semifinale di Champions League; è però qui eliminato dai futuri campioni del .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2000-2001
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2000-2001
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2000-2001
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2000-2001
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2000-2001

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (22)
 Maggior numero di pareggi: Schalke (15)
 Maggior numero di sconfitte: Duisburg (20)
 Minor numero di vittorie: Duisburg (4)
 Minor numero di pareggi: Eintracht Francoforte, Kaiserslautern (5)
 Minor numero di sconfitte: Bayer Leverkusen (3)
 Miglior attacco: Bayer Leverkusen (74 gol fatti)
 Peggior attacco: Ulm (36 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (28 gol subiti)
 Peggior difesa: Duisburg (71 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+45)
 Peggior differenza reti: Duisburg (-34)
 Miglior serie positiva: Bayer Leverkusen (14, 20ª-33ª) 
 Peggior serie negativa: Arminia Bielefeld (10, 12ª-21ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (5, 8ª-12ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Ulm-Bayer Leverkusen 1-9, 18 marzo 2000
 Maggior scarto di gol (5): Bayern Monaco-Wolfsburg 5-0, Amburgo-Arminia Bielefeld 5-0, Werder Brema-Kaiserslautern 5-0, Friburgo-Hansa Rostock 5-0, Monaco 1860-Arminia Bielefeld 5-0, Amburgo-Duisburg 6-1, Bayern Monaco-Friburgo 6-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 34 gol nella 23ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 15 gol nella 9ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 1ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Hellmut Krug (21)
 Markus Merk (20)
 Herbert Fandel (18)
 Bernd Heynemann (17)
 Lutz-Michael Fröhlich (16)
 Franz-Xaver Wack (16)
 Jürgen Aust (15)
 Alfons Berg (14)
 Uwe Kemmling (14)
 Hartmut Strampe (14)
 Hermann Albrecht (13)
 Helmut Fleischer (13)
 Jürgen Jansen (13)
 Florian Meyer (13)

 Wolfgang Stark (13)
 Edgar Steinborn (13)
 Lutz Wagner (13)
 Jörg Keßler (11)
 Torsten Koop (10)
 Bernhard Zerr (10)
 Winfried Buchhart (5)
 Georg Dardenne (5)
 Michael Weiner (4)
 Peter Sippel (3)
 Peter Gagelmann (1)
 Volker Wezel (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999-2000